Официально-деловой стиль современного китайского языка Официально-деловой стиль языка зародился в Китае ещё в древности. С тех пор он претерпел множество изменений, основными причинами которых можно назвать смену династий, возникновение конфликтных ситуаций как внутри страны, так и на её границах, войны, появление миссионеров и купцов. Такое развитие продолжалось веками, но события, произошедшие в первой половине XX в. (падение последней императорской династии, приход к власти правительства Гоминьдан, гражданская война, победа коммунистической идеологии), стали причиной более глубокого и резкого реформирования языка. Как известно, ещё в конце XIX 一 начале XX в. в Китае при оформлении каких-либо документов необходимо было использовать сложные формы деловых бумаг, придерживаться строгих правил использования стандартных формулировок и трафаретов, неукоснительно следовать системе иерархии адресатов: младший — старшему, старший — младшему, равные по положению. После образования КНР в 1949 г. «официально-деловой стиль претерпел значительные изменения. Он стал проще и конкретнее и в силу этого понятнее для широких слоев населения» В дальнейшем официально-деловой стиль китайского языка продолжал учитывать и воспринимать все современные тенденции развития мирового сообщества, например, экономическую интеграцию стран, следование общим правилам международных организаций (ООН, ВТО), развитие глобальных систем связи. Такое сочетание древних и современных условий и определяет новый облик делового китайского языка. В современном китайском языке для обозначения официально-делового стиля существуют специальные термины: 公文语体 ИЛИ 事务语体. Его основными функциями являются обеспечение эффективных взаимоотношений между отдельными структурами в сфере социального управления на всех уровнях, коммуникация в административном поле и общественной жизни. Он используется при составлении всех видов документов — законов, приказов, контрактов, договоров, распоряжений, актов, заявлений. Этот стиль также находит свое применение при написании деловых писем. Официально-деловой стиль является единственно приемлемым при проведении дипломатических переговоров, а также на встречах деловых партнеров.

Как правило, использование его в деловой беседе преследует как формальные цели — поддержать разговор, так и практические — получить или обменяться нужной информацией, договориться по интересующему партнеров вопросу, убедить собеседников в правильности принимаемого решения, установить контакт, деловые отношения, соблюдая при этом определённый статус. Таким образом, можно сделать вывод, что официально-деловой стиль непосредственно обслуживает деловые взаимоотношения партнеров.

Общие характерные черты делового языка 
Как было сказано выше, деловой язык является незаменимым инструментом для получения в кратчайшие сроки желаемого результата как при общении с различного рода инстанциями, так и при установлении деловых контактов. Из этого следует, что наиболее характерными чертами официально-делового стиля любого языка должны быть точность и стройность изложения, не допускающие никаких разночтений. В то же время каждый документ, соответствующий данному стилю, должен быть кратким по форме и содержанию. Эти же черты официального языка отмечают и китайские лингвисты, по мнению которых деловые бумаги должны быть написаны «просто, доходчиво, понятно, достоверно». Выделяется пять правил, которым необходимо следовать при составлении всех видов документов и написании деловых писем:
 Должен быть четко определён адресат документа (конкретное лицо, организация и т. д.), так как в зависимости от этого в дальнейшем используются соответствующие обращения, формы вежливости, обороты речи.
 Упомянутые выше элементы языка должны соответствовать времени и обстановке, а также местонахождению адресата, так как с течением времени они могут видоизменяться и, соответственно, быть приемлемыми или нет.
 При оформлении какого-либо документа для простоты и удобства ведения делопроизводства в любой инстанции должны использоваться только соответствующие данному документу стандартные формы составления.
 Любой документ должен быть логически правильно построен и последователен. В нём отражаются только достоверные факты и реальное положение дел и ни в коем случае не домыслы составителя.
 При составлении документа во избежание искажения смысла терминология должна соответствовать его тематике, так как одно и то же слово, употребляемое в различных контекстах, может иметь различные смысловые оттенки.

Таким образом, данный стиль изложения правомерно определить как формально логический.
Рассматривая более подробно официально деловой стиль, можно выделить некоторые общие лингвистические особенности деловой речи, характерные для многих языков, среди которых основополагающими являются две группы: лексические и грамматические.

Говоря о лексических особенностях, в первую очередь нужно указать на специальную лексику, характерную для данного стиля, которая довольно сильно отличается от лексики, используемой в быту. Например, в официальной обстановке скорее будет употреблено 夫人 вместо более разговорного 妻子物/孙目前 当前 вместо 现在 6 настоящее время; 抱歉 вместо 对不起 извините, простите 支付 вместо 交钱 оплатить, выплатить启程 вместо 出发 уехать, отправиться в путь. К стилистически отмеченной лексике делового китайского языка также относятся двусложные слова, которые образованы от одно слогов, характерных для разговорной речи:前来 вместо 来 прибыть, приехать' 能够 вместо 能 мочь, быть 6 состоянии-具有вместо 有 обладать, иметь 等待 вместо 等 ждать, ожидать 给予 вместо 给 дать, предоставить (в данном примере один и тот же иероглиф читается по разному: в первом случае jiyfi, а во втором gei; однако в последнее время встречаются отступления от этого правила. Довольно часто специальная лексика включает в себя и термины. В зависимости от направленности, связанной с конкретной тематикой обсуждения или каким-либо видом документов, широко используется общеэкономическая, общественно-политическая, юридическая и др. терминология, а в некоторых случаях и более специфическая лексика, употребляемая в науке, технике или, например, в промышленном и сельскохозяйственном производстве. К общей терминологической лексике официально-делового стиля можно отнести такие слова, как:差额разница, баланс, сальдо;销售сбыт; 询价 запрашивать цены;验货проверять качество товаров 装运отгрузка, отправка;扌员盘 коммерческое предложение; （百用证 аккредитив; 代理权 эксклюзивное право агента.

Причем необходимо учитывать тот факт, что в деловой речи ограничены возможности лексической сочетаемости слов, то есть при построении словосочетаний большинство слов сочетаются только с одним словом или с ограниченной группой слов, Такими примерами могут служить словосочетания:下订单сделать заказ;盖印章/гос机姉; 提出报价делать коммерческое предложение］批准设计 утверждать проект 表不敬意 выразить уважение, засвидетельствовать почтение 结:青账户 ликвидировать счет;发放证明书выдавать сертификат抽取/取得佣金 получить комиссионные.

Наряду со специальной лексикой в деловом языке широко представлены и устойчивые словосочетания. Это обусловлено тем, что в сфере деловых переговоров и при составлении официальных документов принято использовать стандартные шаблоны, следовать установившимся нормам деловой этики, что дает гарантию правильного понимания. Ниже приведены несколько устойчивых выражений, характерных для официально-делового стиля.优惠期，优待期льготный с, о州；经营方案бизнес- плащ合作项目объект сотрудничества;销售渠道каналы реализации协议文字 текст соглашения外筹资金 внешнее финансирование 银行业务банковские операции;法 定地址 юридический адрес;于近期 内 6 ближайшие сроки; 目前为止до сих пор, вплоть до настоящего момента; 以现金出售продавать за наличные 投资的利润прибыль на инвестированный капитал. Как видно из вышеуказанных примеров, большинство устойчивых словосочетаний деловой речи китайского языка являются четырёхсложными, что непосредственно связано с особенностями самого языка. Однако это не является обязательным требованием. Существуют и более развернутые выражения, заключающие в себе практически законченные конструкции. К ним можно отнести такие выражения как 按我方的计算， По нашим подсчетам,,,,;我们已经多 次验证，贵公司 Мы неоднократно убеждались, что Ваша 皿出皿…;我们研究了报价后认为 Рассмотрев Ваше предложение, касающееся цен, мы пришли 笈 выводу, что…; 我们的产品对象是

Примечания 

 Официально-деловой стиль современного китайского языка.
 Искаков Айбек Рахатович студ 4 курса КНУ 

https://kzref.org/oficialeno-delovoj-stile-sovremennogo-kitajskogo-yazika.html

Ссылки 
 Англо-русский толковый словарь по бизнесу / Под общ. ред. Петроченко П. Ф. — М.: Арт-Бизнес-Центр, 1992. — 112 с.
 Брызгалин В. В., Лушников В. А., Печенкин Ю. А. Сборник типовых договоров. — М.: Бератор-Пресс, 2003. — 384 с.
 Кленин И. Д., Надточенко Б. Я. Китайско-русский военный и технический словарь. — М.: Издательский Дом Муравей, 2001. — 656 с.
 Пиляева В. В. Образцы договоров и структурные слова для их составления. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 171 с.
 Прядохин М. Г., Прядохина Л. И. Краткий словарь трудностей китайского языка: Учебный словарь-справочник для преподавателей и студентов вузов и учащихся средних школ с преподаванием китайского языка. — М.: Издательский Дом Муравей, 2000. — 464 с.
 Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Зенович Е. С. — М.: Олимп, 2000. — 784 с.
 Китайско-русский и русско-китайский торгово-экономический словарь. — Харбин: Хэйлунцзянское народное издательство, 1992 (汉俄俄汉经贸词典. -哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 一九九二. Хань-Э Э-Хань цзинмао цыдянь). — 969 с.
 Китайско-русский словарь-минимум. — Шанхай: Издательство Шан’у иньшугуань, 2001 (汉俄小词典. — 上海: 商务印书馆, 二零零一. Хань-Э сяо цыдянь). — 961 с.
 Новый русско-китайский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь. — Пекин: Издательство Шан’у иньшу гоцзи юсянь гунсы, 1997 (最新俄汉国际经贸词典. — 北京: 商务印书馆国际有限公司, — 一九九七. Цзуйсинь Э-Хань гоцзи цзинмао цыдянь). — 918 с.
 Русско-китайско-английский справочник по внешнеэкономической торговле. — Харбин: Хэйлунцзянское народное издательство, 1990 (王晓南, 韩继海. 俄汉英对外经贸词汇会话手册. — 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 一九九零. Ван Сяонань, Хань Цзихай. Э-Хань-Ин дуйвай цзинмао цыхуй хуйхуа шоуцэ). — 364 с.

Китайский язык